OTG désigne :
 une extension de nom de fichier graphique associée au format OpenDocument,
 la norme USB 2.0 On-The-Go,
 
 Organe tendineux de Golgi, corpuscules situés dans les tendons